La Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) es un organismo regional de acreditación internacional, integrada por organizaciones interesadas de conformidad en los países americanos. La sede actual de la organización reside en dos ciudades de países latinoamericanos, uno en la Ciudad de México y otra en la ciudad de Montevideo, Uruguay donde en ambos se encuentran sus oficinas centrales.

La IAAC fue creada en 1996, en Montevideo, Uruguay, establecida legalmente a partir de 2001 como una asociación civil de acuerdo a la ley mexicana.

Es un organismo no lucrativo que cumple sus funciones con base en la cooperación entre sus miembros y partes interesadas. IAAC cuenta además con recursos económicos de las cuotas de la membresía, así también en las contribuciones voluntarias de sus miembros, y las aportaciones de proyectos por parte de las organizaciones regionales, entre ellos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), y también del PTB de Alemania. Los documentos básicos de la IAAC son el Memorandum de Entendimiento y los Estatutos.

La misión principal de la IAAC, es impulsar y promover entre las organizaciones de acreditación, como las partes interesadas en los países del continente americanos. Está enfocada al desarrollo de las estructuras de la evaluación de conformidad, con el objetivo principal de lograr la mejoría de producción, procesos y servicios.

Objetivos 
Los principales objetivos de IAAC son:

1. Promover la aceptación regional e internacional de las acreditaciones otorgadas por sus miembros.

2. Promover la aceptación regional e internacional de certificados de conformidad, informes de inspección, y resultados de calibración y pruebas, emitidos por los organismos de evaluación de la conformidad acreditados.

3. Desarrollar una infraestructura de acreditación regional y una infraestructura de evaluación de la conformidad eficiente y confiable.

4. Establecer un sistema regional de acuerdos de reconocimiento multi-laterales entre los organismos de acreditación.

5. Facilitar el comercio entre las economías de América a través de un sistema eficiente de evaluación de la conformidad.

6. Promover la equivalencia de los programas regionales de acreditación con las guías internacionales de acreditación

Miembros

Referencias 

Organizaciones internacionales de América